Надьэчед () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии.

Город занимает площадь 43,87 км², там проживает 6258 жителей (по данным 2010 года). По данным 2001 года, среди жителей города 84 % — венгры, 16 % — цыгане.

Город Надьэчед находится на реке Красна примерно в 51 км к востоку от города Ньиредьхаза. В городе есть железнодорожная станция.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии